Данакиль — африканский топоним арабского происхождения.

Топонимы Африки 
 Данакиль — обобщённое бытовое название Афарской котловины.
 Данакиль — горный хребет.
 Данакиль — пустыня.
 Данакиль — впадина.
 Данакиль (афар) — полукочевой народ кушитской группы, обитающий в Восточной Африке.

См. также 
  — французская музыкальная группа, существующая с 2000 года.